Рейносо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 15 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Бургоса